

Cinema 
Jolene – film del 2008 diretto da Dan Ireland

Musica 
Jolene – singolo di Dolly Parton del 1973
Jolene – album di Dolly Parton del 1974
 Jolene – singolo dei Cake del 1994, dall'album Motorcade of Generosity; il brano è presente nella colonna sonora de L'uomo in più
 Jolene – singolo dei The White Stripes del 2004
 Jolene – traccia dell'album Together Through Life di Bob Dylan del 2009